Rio Sacramento – fiume nello Stato del Chihuahua, in Messico
 Sacramento – fiume nello Stato della California, negli Stati Uniti d'America